La Supercoupe d'Ukraine 2009 (, transcription : Superkubok Ukraïny 2009) est la sixième édition de la Supercoupe d'Ukraine, épreuve qui oppose le champion d'Ukraine au vainqueur de la Coupe d'Ukraine. Disputée le  au Stade Ioubileïny de Soumy, la rencontre est remportée par le Dynamo Kiev aux dépens du Vorskla Poltava.

Feuille de match

Lien externe 
 Fiche du match sur www.footballdatabase.eu

2009
Face-à-face du Dynamo Kiev
Football en 2009
Sport en Ukraine en 2009
Sport en juillet 2009